Квалификация чемпионата мира по футболу впервые появилась в 1934 году ввиду того, что желающих принять участие в чемпионате мира оказалось слишком много, а количество путёвок было ограничено. С 1934 года и по сегодняшний день отборочный турнир чемпионата мира по футболу — неотъемлемая часть мундиаля.

Основные положения 
Чтобы попасть в финальную стадию чемпионата мира по футболу, команде предстоит пройти отборочный турнир. Для каждой конфедерации пути разные, однако есть несколько общих черт.

Как правило, страна-хозяйка автоматически квалифицируется в финальную часть и не принимает участия в отборочных играх, если они не являются обязательным этапом континентального соревнования. Примером может быть Кубок африканских наций 2010, в отборе на который принимала участие ЮАР. Она не прошла в финальную часть, но как хозяйка приняла участие в финальной части чемпионата мира 2010 года.
Если команда находится в группе с несколькими противниками, для успешного отбора она должна занять первое место в группе. Как правило, будут сыграно по два матча с каждой командой: дома и в гостях (в случае экстренных ситуаций можно перенести матч на нейтральное поле). Команда, набравшая наибольшее количество очков, выходит в финальную часть.
В некоторых турнирах используется следующий принцип. Команда, которая заняла второе место в группе, может автоматически попасть в финальную часть, если её результаты окажутся самыми лучшими среди других команд, занявших вторые места в своих группах. Возможно и так, что во всех группах неодинаковое количество команд (допустим, в нескольких группах 6 команд, в остальных 5 команд). В таком случае в группах с наибольшим количество команд матчи с худшими командами не будут учитываться для выбора лучшей команды из «вторых» (т.е. будут учитываться по 8 матчей каждой второй команды).
Если же и по дополнительным показателям команда не может пройти в финальную часть, то могут быть назначены стыковые матчи между командами, которые ближе всего подошли к местам, гарантирующим прямое попадание в финальную часть. Матчи могут проводиться как между членами одной конфедерации, так и между представителями двух конфедераций. Победитель по суммам двух встреч попадает в финальную часть турнира, в случае равенства голов проверяется правило гола на выезде (команда забившая большее число голов на выезде, побеждает). Если и число голов на выезде одинаковое, играется дополнительное время (возможна также серия пенальти). Примерами межконтинентальных стыковых матчей являются отборочный турнир на чемпионат мира по футболу 1994 (Австралия против Аргентины), чемпионат мира по футболу 2002 (Ирландия против Ирана), чемпионат мира по футболу 2006 (Австралия против Уругвая) и чемпионат мира по футболу 2010 (Бахрейн против Новой Зеландии, Коста-Рика против Уругвая).
В некоторых случаях применяется принцип отсеивания худшей команды из всех вторых сборных. Это было использовано в отборочном турнире к чемпионату мира 2010. Команда Норвегии заняла второе место в группе, опередив Шотландию по дополнительным показателям (разности забитых и пропущенных мячей). Однако при подсчёте показателей (очки и разница мячей) Норвегия оказалась последней, и это обстоятельство не позволило им пройти даже в стыковые матчи. Иногда усечённый состав группы представляет ложное впечатление о том, что обладатель второго места в группе выбывает из дальнейших соревнований, поскольку на самом деле при подсчёте очков не учитываются игры с последними командами из других групп.
Если же команда не добралась даже до стыковых матчей, то она не попадает в финальную часть. Исключения для не попавших в финальную часть могут быть сделаны очень редко — как правило, только в случае дисквалификации одного из участников финального этапа.

Правила отборочного турнира на ЧМ-2010 
 УЕФА: Приняли участие 53 сборные. В финальный турнир выходят 13 команд. Напрямую выходят 9 победителей групп, а из 9 сборных, занявших вторые места в группах, одна выбывает из борьбы за место в финальном турнире (худшая по количеству набранных очков в группе, при этом матчи с командами, занявшими 6-е место в группе, не учитываются), а остальные 8 команд разбиваются на 4 пары и играют стыковые матчи, победители которых также выходят в финальный турнир. При жеребьёвке стыковых матчей был использован принцип посева на основе рейтинга ФИФА.
 КОНМЕБОЛ: Принимают участие 10 сборных. Отбор ведётся по принципу регулярного чемпионата. Все команды играют друг с другом, каждая играет суммарно 18 матчей (по 9 дома и в гостях). Четвёрка лучших команд автоматически попадает в финальный раунд, а пятая команда по итогам отбора играет стыковые матчи с одним из представителей КОНКАКАФ.
 КАФ: Приняли участие 53 сборные. 10 слабейших команд проводят предварительный отборочный тур, играя своеобразные стыковые матчи. Победители выходят в следующий раунд. Оставшиеся 48 команд разбиваются на 12 групп, победители которых выходят в финальную часть. Ещё 8 лучших вторых команд выходят в следующий этап. Итого 20 команд в 5 группах (по 4 команды в каждой) разыгрывают 5 путёвок. Сборная ЮАР автоматически попала в финальную часть как организатор чемпионата, хотя она участвовала в отборе чемпионата мира как в отборе на Кубок африканских наций 2010.
 КОНКАКАФ: Приняли участие 35 сборных. Участники разбиваются на 6 корзин. Команды из корзин A, B, C и D (13 суммарно) проходят автоматически во второй раунд, команды из корзин F и E (22 сборных) играют друг с другом по олимпийской системе. 11 победителей проходят в следующий раунд. Затем команды из корзин A, B и C играют против команды из корзины D и победителей первого отборочного раунда. Итого принимают участие 24 команды, 12 победителей второго раунда выходят дальше. Они делятся на три группы по 4 команды, ведут борьбу в группах. По две лучших команды из каждой группы попадают в последний раунд, где играют точно по таким же правилам. Три лучшие команды выходят автоматически в финальную часть, четвёртая команда играет стыковые с представителем зоны КОНМЕБОЛ.
 АФК: Приняли участие 43 команды из 46 (команды Брунея, Филиппин и Лаоса сняли заявки). 5 команд с наибольшим рейтингом АФК объявляются «сеяными» и проходят в групповой раунд. Оставшиеся 38 команд играют друг с другом по олимпийской системе. 19 победителей переходят в следующий раунд, из них 11 лучших в соответствии с рейтингом автоматически переходят в групповой этап, оставшиеся 8 разыгрывают ещё 4 путёвки в групповой раунд. Команды разбиваются на 5 групп по 4 команды. По две команды из группы выходят в финальный этап, разбиваются на две группы по 5 команд. Опять же по две лучших команды из каждой группы автоматически попадают в финальный раунд, а третьи команды играют специальный стыковой раунд, победитель которого поборется с чемпионом ОФК за ещё одну путёвку в финальную часть чемпионата мира.
 ОФК: Приняли участие 10 команд-членов ФИФА и команда Тувалу как неофициальный участник. Лучшая команда ОФК (Новая Зеландия) автоматически квалифицируется в финальную часть, а 10 команд играют в специальном турнире Тихоокеанских игр, в двух группах по 5 команд. По две команды из каждой группы выходят в плей-офф и разыгрывают комплект наград. Призёры переходят в финальный этап, и 4 команды в группе разыгрывают право принять участие в стыковых матчах с командой АФК.

Ссылки 
 Статистика отборочных игр чемпионата мира ФИФА (FIFA.com) 
 История отборочных игр чемпионата мира ФИФА (FIFA.com) 
 Правила отборочных игр чемпионата мира ФИФА 2010 
 33 обязательных к изучению факта об отборочных играх чемпионата мира ФИФА 2010 

Чемпионаты мира по футболу